Raoul VI peut faire référence à :
 Raoul VI Payen de Beaumont-au-Maine (?- 1088), vicomte de Montreveau ;
 Raoul VI de Gaucourt ( 1371-1462), seigneur de Gaucourt.

Voir aussi